Кубок УССР по футболу () — футбольный турнир, проводившийся в Украинской ССР с 1937 по 1991 год среди команд добровольных спортивных обществ, ведомств, команд мастеров.

История 
До весны 1936 года включительно лучшие украинские команды соревновались в регулярно проводимых чемпионатах Украины. Однако реформа союзного футбола, осуществленная в 1936 году, упразднила проведение независимых республиканских чемпионатов, сделав их составной частью всесоюзных розыгрышей по лиговому принципу. Таким образом украинские команды оказались разбросанными в разных дивизионах Чемпионата СССР. В связи с этим для выявления сильнейшей украинской команды было введёно ещё одно соревнование, получившие название первенство УССР на Кубок.

В двух стартовых турнирах, как и в пяти послевоенных, в Кубке УССР выступали сильнейшие украинские команды. В дальнейшем представители высших лиг к соревнованиям не привлекались, а турнир утратил регулярность. Начиная с 1957 года, в связи с очередной реформой советского футбольного хозяйства, все кубковые соревнования в СССР разделялись на два турнира — один среди команд мастеров, а другой среди любительских команд.

Финальные поединки Кубка Украинской ССР проводились на киевском Центральном стадионе, победителей награждали золотыми жетонами и дипломами Госкомспорта республики.

В настоящее время идут дискуссии в кругу футбольных специалистов, историков, статистиков и болельщиков относительно включения розыгрышей Кубка УССР 1937—1938, 1944—1948 годов в реестр официальных турниров, как это было сделано в Латвии и Литве.

Все финалы Кубка УССР

Финалы 1937—1938 годов

Финалы 1939—1940 годов (без команд высшего дивизиона)

Финалы 1944—1948 годов

Финалы 1949—1991 годов (без команд высшего дивизиона)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Украинской ССР по футболу
 Кубок Украины по футболу

Ссылки 
 Сайт ФФУ 
 Статистика UkrSoccerHistory

Кубок УССР по футболу